Hoffmann–La Roche
 Roche, Isère
 Roche, Loire